Port Arthur steht für:
 Port Arthur (Film), Film aus dem Jahr 1936 unter der Regie von Nicolas Farkas

Orte:
 Port Arthur, ehemalige koloniale Bezeichnung des Stadtbezirks Lüshunkou der chinesischen Hafenstadt Dalian
 Port Arthur (Ontario), Stadt in Ontario, Kanada
 Port Arthur (Tasmanien), ehemalige Sträflingskolonie in Tasmanien, Australien
 Port Arthur (Texas), Stadt in Texas, Vereinigte Staaten
 Port Arthur (Wisconsin), Ortschaft im Rusk County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Port Arthur (Turku), Stadtteil der finnischen Stadt Turku
 Port Arthur/Transvaal, Stadtteil der ostfriesischen Stadt Emden

Siehe auch:
 Port Arthur Canal
 Belagerung von Port Arthur